Ein Drachenboot ist:
 Drachenboot, ein asiatischer Bootstyp
 ein Langschiff der Wikinger, siehe Wikingerschiffbau
 Drachen (Bootsklasse), ein Segelbootstyp.
 ein Startschiff für meteorologische Forschungsdrachen, siehe Gna (Schiff)

Siehe auch